NGC 5236 - uma galáxia espiral na constelação Hydra
 M83 (banda) - de música eletrônica
 M83 (álbum) - da banda homônima

Desambiguação